Un tirany és un tipus de camí relacionat amb la construcció de la paret seca o la pedra en sec. Els tiranys són senderes fetes pel pas de la gent, amb poques o nul·les obres de condicionament.

Bibliografia i enllaços 
 Guillem Alomar Canyelles et al.: La pedra en sec. Materials, eines i tècniques tradicionals a les illes mediterrànies. Palma: Consell Insular de Mallorca FODESMA, 2001.
 La pedra en sec. Materials, eines i tècniques tradicionals a les illes mediterrànies. Palma: Consell Insular de Mallorca FODESMA, 2001. (català) (anglès)